Dexel steht für:
 Dexel, Beil mit querstehender Klinge, siehe Dechsel

Dexel ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Dexel (1919–2000), deutscher Architekt
 Birga Dexel (* 1967), deutsche Katzenexpertin und Autorin
 Thomas Dexel (1916–2010), deutscher Kunsthistoriker
 Walter Dexel (1890–1973), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Dächsel
 Texel